Tomasz Markowski (1870–1927) – polski rzeźbiarz ludowy, górnik
 Tomasz Markowski (ur. 1968) – polski polityk
 Tomasz Markowski (ur. 1975) – polski szachista